Диурбе́ль (; ) — город на западе центральной части Сенегала в одноимённом департаменте области Диурбель.

География и экономика 
Город Диурбель находится на западе Сенегала, в 150 километрах к востоку от столицы страны, города Дакар, на высоте 14 м над уровнем моря. Город является административным центром одноимённого департамента и сенегальской области Диурбель.

Основной сферой деятельности местного населения народности волоф является выращивание арахиса. В связи с продолжающимся наступлением пустыни и длительными засухами значительная часть населения этого региона живёт в постоянной бедности, многие дети недоедают.

Климат

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 109 453 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Политика 
В Диурбеле размещены штаб-квартиры ряда сенегальских партий и политических движений:
 Mouvement des citoyens pour une démocratie de développement (Гражданское движение за демократию и развитие)
 Mouvement national des serviteurs des masses (Национальное движение служения народу)
 Parti populaire sénégalais (Народная партия Сенегала).

Города-побратимы 
  Авиньон, Франция

Примечания 

Города Сенегала